

Toponyme

Canada 

 Crofton est une ville de Colombie-Britannique.

États-Unis 

 Crofton est une localité du Kentucky.
 Crofton est une localité du Maryland.
 Crofton est une localité du Nebraska.

Royaume-Uni 

 Crofton est un village du Yorkshire de l'Ouest.
 Crofton est un hameau du village de Great Bedwyn, dans le Wiltshire.
 Les écluses de Crofton sont situées sur le canal Kennet et Avon.
 La station de pompage de Crofton alimente le canal Kennet et Avon.

Patronyme 

 Morgan Crofton (1826-1915) est un mathématicien irlandais.
 La formule de Crofton doit son nom à Morgan Crofton.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis